Максим де Зеув (род. , в Уккеле, Бельгия) — бельгийский профессиональный баскетболист, играет на позиции тяжёлого форварда. Выступает за баскетбольный клуб «Хапоэль» (Холон).

Профессиональная карьера 
3 июня 2013 года де Зеув подписал контракт с «Антверп Джайентс». По итогам сезона он был признан лучшим игроком чемпионата Бельгии. 1 августа 2014 года де Зеув впервые уехал играть за границу, в итальянский клуб «Виртус» (Рим). 29 июня 2015 года он подписал соглашение с чешским клубом «Нимбурк».

29 июня 2016 года де Зеув подписал контракт с «Ольденбургом», клубом немецкой Бундеслиги.

Сборная Бельгии 
Максим де Зеув является регулярным игроком сборной Бельгии. В составе сборной он играл на чемпионатах Европы 2011, 2013 и 2015 годов.

Статистика

Примечания

Ссылки 
на сайте Eurobasket.com 

Баскетболисты Бельгии
Игроки БК «Феникс»
Игроки БК «Пепенстер»
Игроки БК «Гент Хокс»
Игроки БК «Антверп Джайентс»
Игроки БК «Виртус» Рим
Игроки БК «Нимбурк»
Игроки БК «Ольденбург»
Игроки БК «Обрадойро»
Игроки БК «Хапоэль» Холон
Игроки БК «Нью Баскет Бриндизи»
Игроки БК «Лимбург Юнайтед»
Игроки сборной Бельгии по баскетболу